Melange (frz. mélange) steht für eine Mischung, zum Beispiel:

 Melange, Kaffeespezialität
 Melange (Textil), Garne aus verschiedenenfarbigen Fasern 
 Tektonische Mélange, eine intensive Mischung verschiedener Gesteine
 Stilmischungen

 Siehe auch